Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защитила свой титул.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Титул)
   Мария Шарапова  (Отказ)
  Симона Халеп (Финал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Третий раунд)

<li> Гарбинье Мугуруса Бланко (Первый раунд)
<li> Карла Суарес Наварро (Первый раунд)
<li> Анжелика Кербер (Первый раунд)
<li> Тимея Бачински (Первый раунд)
<li> Агнешка Радваньская (Первый раунд)
<li> Элина Свитолина (Полуфинал)
<li> Андреа Петкович (Третий раунд)
<li> Сара Эррани (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2015